Czigány Tamás (1928–2014) Balázs Béla-díjas filmrendező
 Czigány Tamás (1955) Ybl Miklós díjas építész, egyetemi docens